

Niemcy 
 Raschau – dzielnica gminy Raschau-Markersbach

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Raszowa